Salvatore Nicosia (1940) – accademico e grecista italiano
 Salvatore Nicosia (1963) – ex maratoneta e mezzofondista italiano